Sened, ciutat i delegació de la governació de Gafsa a Tunísia
 Sened, faraó egipci
 Sened, antiga parla amaziga de Tunísia